Mark VI, Mark 6 ou Mk 6 désigne le sixième modèle d'une série. Le terme peut faire référence à :
 Bentley Mark VI, automobile fabriquée par Bentley ;
 Casque Mk. 6, casque des forces armées britanniques ;
 Selmer Mark VI, série de saxophone réputée fabriquée par Henri Selmer Paris entre 1954 et 1981 ;
 Light tank MK VI, un char léger britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Mark VI, nom donné par les alliés au char allemand Panzerkampfwagen VI Tiger.

Voir aussi
 Système de désignation de modèles Mark,
  
  
  
  
  

ca:Tanc Mark#Variants i desenvolupaments